Fürstenau steht für:

Ortsnamen in Deutschland:
 die Stadt Fürstenau im Landkreis Osnabrück in Niedersachsen
 die Samtgemeinde Fürstenau im Landkreis Osnabrück in Niedersachsen
 Fürstenau (Altenberg), ein Ortsteil der Stadt Altenberg im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in Sachsen
 Fürstenau (Höxter), ein Ortsteil der Kreisstadt Höxter in Nordrhein-Westfalen
 Fürstenau (Vechelde), ein Ortsteil der Gemeinde Vechelde im Landkreis Peine in Niedersachsen
 Fürstenau (Boitzenburger Land), ein Ortsteil der Gemeinde Boitzenburger Land im Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Schloss Fürstenau (Fürstenau), Schloss in der Stadt Fürstenau, Niedersachsen
 Schloss Fürstenau (Michelstadt), ein Wasserschloss im Ortsteil Steinbach der Stadt Michelstadt im Odenwald in Hessen
 Schloss Fürstenau (Vechelde), ehemaliges Schloss in Fürstenau, Vechelde in Niedersachsen

Ortsnamen in der Schweiz:
 Fürstenau GR, Gemeinde Fürstenau im Kanton Graubünden
 Bischöfliches Schloss Fürstenau, Schloss in Fürstenau, Kanton Graubünden

Ortsnamen in Polen:
 Fürstenau, Kreis Arnswalde, Pommern, seit 1945: Barnimie, Powiat Choszczeński,   Woiwodschaft Westpommern
 Fürstenau, Kreis Bartenstein, Ostpreußen, seit 1945: Księżno (Bisztynek), Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Fürstenau, Kreis Braunsberg, Ostpreußen, seit 1945: Księżno (Wilczęta), Powiat Braniewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Fürstenau, Kreis Breslau, Niederschlesien, seit 1945: Milin (Mietków), Powiat Wrocławski, Woiwodschaft Niederschlesien
 Fürstenau, Kreis Elbing, Ostpreußen, seit 1945: Kmiecin, Powiat Nowdworski, Woiwodschaft Pommern
 Fürstenau, Kreis Freystadt, Niederschlesien, seit 1945: Książ Śląski, Powiat Nowosolski, Woiwodschaft Lebus
 Fürstenau, Kreis Graudenz, Westpreußen, seit 1945: Bursztynowo (Świecie nad Osą), Powiat Grudziądzki, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Fürstenau, Kreis Militsch, Niederschlesien, seit 1945: Książęca Wieś, Powiat Trzebnicki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Fürstenau, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Leśniewo (Srokowo), Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Fürstenau, Kreis Schwetz, Westpreußen, seit 1945: Bursztynowo (Warlubie), Powiat Świecki, Woiwodschaft Kujawien-Pommern

Personen:
 Alfred zu Erbach-Fürstenau (Politiker, 1905) (1905–1988), hessischer Politiker (CDU) MdL
 Alfred zu Erbach-Fürstenau (Politiker, 1813) (1813–1874), Landtagspräsident Großherzogtum Hessen
 Anton Fürstenau (1593–1653), deutscher Kaufmann und Diplomat
 Anton Bernhard Fürstenau (1792–1852), deutscher Flötist und Komponist, Sohn von Kaspar Fürstenau
 David Rudolph Fürstenau (1731–1794), deutscher Kattunfabrikant
 Eduard Fürstenau (1862–1938), deutscher Architekt und preußischer Baubeamter
 Erika Müller-Fürstenau (1924–1986), deutsche Schauspielerin
 Hermann Fürstenau (1868–1928), deutscher Staats- und Verwaltungsrechtler
 Jacob Friedrich David Rudolph Fürstenau (1764–1817), deutscher Kattunfabrikant 
 Johann Friedrich Fürstenau (1724–1751), deutscher Mediziner und Sohn von Johann Hermann Fürstenau
 Johann Gerhard Fürstenau (1686–1764), deutscher Kaufmann und Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Johann Hermann Fürstenau (1688–1756), deutscher Mediziner
 Jonas Fürstenau (* 1973), deutscher Schauspieler
 Jutta Neuendorff-Fürstenau (1913–1997), deutsche Literaturwissenschaftlerin und Fontane-Forscherin
 Karl Gottfried Fürstenau (1734–1803), Theologe, Nationalökonom und Philosoph
 Kaspar Fürstenau (1772–1819), deutscher Musiker
 Moritz Fürstenau (1824–1889), deutscher Flötist und Musikhistoriker, Sohn von Anton Bernhard Fürstenau
 Peter Fürstenau (1930–2021), deutscher Psychoanalytiker, Psychotherapeut und Autor
 Philipp Fürstenau (* 1768) Bürgermeister von Rinteln, Abgeordneter
 Robert Fürstenau (1884–?), deutscher Schriftsteller
 Sara Fürstenau (* 1967), deutsche Bildungsforscherin
 Theo Fürstenau, deutscher Filmkritiker und -historiker
 Walter Fürstenau (1898–1973), deutscher Postbeamter, Zeichner und Karikaturist

Siehe auch:
 Erbach-Fürstenau